Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2009 wurde erstmals eine Skisprung-Konkurrenz der Frauen ausgetragen. Da weniger als 40 Springerinnen an den Start gingen, war kein Qualifikationswettkampf erforderlich.

Einzelspringen Normalschanze HS100

Wettkampf 
Der Wettkampf wurde am 20. Februar 2009 ausgetragen. Da auf Platz 30 nach dem ersten Durchgang zwei punktgleiche Springerinnen lagen, erreichten 31 Teilnehmerinnen den Finaldurchgang.

Quellen 
 Ergebnisse auf der Homepage der FIS, abgerufen 18. März 2021

Skispringen Frauen
Frauen 2009
Frauenskisprungwettbewerb
Skispringen (Tschechien)